Il singolare  del Bank of the West Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Serena Williams era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Coco Vandeweghe per 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (campionessa)
  Marion Bartoli (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Jelena Janković (secondo turno)

  Yanina Wickmayer (semifinale)
  Chanelle Scheepers (quarti di finale)
  Petra Martić (ritirata)
  Marina Eraković (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (semifinale)

Qualificate 

  Grace Min (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)

  Erika Sema (secondo turno)
  Jana Juričová (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2012
WTA Tour 2012